Název Zátoň má více sídel:
 Zátoň (Větřní), část obce Větřní v okrese Český Krumlov
 Zátoň (Lenora), část obce Lenora v okrese Prachatice